VK  orosz ismeretségi hálózat
 Västerbottens-Kuriren svéd napilap
 de Volkskrant holland napilap
 az Air Nigeria  IATA-kódja